Het Tuvaluaans voetbalelftal was een van de deelnemende teams op de Pacific Games 2003 in Suva, Fiji.

Wedstrijden op de Pacific Games 
Tuvalu werd bij de loting op ingedeeld in groep A met Fiji, Vanuatu, Salomonseilanden en Kiribati.

Groep A

Wedstrijden

Selectie

Technische staf
 Tim Jerks: bondscoach

Voetbal in Tuvalu